

Patronyme 

 Jean-François Roussin (), cartographe français ;
 Albin Roussin (1781-1854), amiral français ;
 Victor-Marie Roussin (1812-1903), peintre français ;
 Louis-Antoine Roussin (1819-1894), lithographe réunionnais ;
 Albert Roussin (1821-1896), officier de marine français ;
 François-Zacharie Roussin (1827-1894), chimiste et pharmacien français ;
 André Roussin (1911-1987), comédien, metteur en scène de théâtre et dramaturge français ;
 Michel Roussin (né en 1939), homme politique, haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise français ;
 Claude Roussin (né en 1941), écrivain, dramaturge, scénariste et réalisateur canadien ;
 Simon Roussin (né en 1981), pilote automobile canadien ;
 Dany Roussin (né en 1985), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Simon Roussin (né en 1987), dessinateur et auteur de bande dessinée français.

Autres 

 Roussin, cheval un peu trapu ;
 Roussin de la Hague, race ovine manchoise ;
 Roussin, cépage de raisin noir valdôtain ;
 Roussin de Morgex, cépage valdôtain.